Guará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guará (ort), São Paulo, 
 Guará (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar